Babina peut désigner :

Patronyme 

 Carine Babina, joueuse congolaise de handball.

Toponymes 
en Croatie
Babina Greda, un village et une municipalité située en Slavonie, dans le Comitat de Vukovar-Syrmie ;
en Inde
 Babina, une ville de l'État de l'Uttar Pradesh ;
en Serbie
Babina Luka, un village situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.
Babina Poljana, un village situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja ;
Babina Poljana, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja ;
en Slovaquie
Babiná, un village situé dans la région de Banská Bystrica.

Autre 
Babina (Thompson, 1912), un genre d'amphibiens de la famille des Ranidae.